Blisnez ist der Familienname folgender Personen:

 Dsjanis Blisnez (* 1995), belarussischer Sprinter
 Julija Blisnez (* 1994), belarussische Sprinterin